Olivera puede referirse:

Topónimos

Argentina 
 Olivera, localidad;
 Estación Olivera, estación del ferrocarril Sarmiento en la localidad homónima;

España 
 Cala Olivera, playa de la isla de Ibiza;

Uruguay 
 Olivera, localidad del departamento de Salto.

Apellido 
 Olivera, apellido:

Personajes 
 Alfredo Olivera (n/d), psicólogo argentino, promotor de la radio La Colifata.
 Ana Olivera (1953-), política uruguaya.
 David Olivera (1972-), fotógrafo español.
 Diego Olivera (n/d), actor argentino.
 Elcira Olivera Garcés (n/d), actriz argentina.
 Eduardo Olivera (n/d), hacendado y político argentino.
 Enrique Olivera (n/d), político argentino.
 Érika Olivera (n/d), atleta chilena.
 Federico Olivera (n/d), actor y director teatral argentino.
 Fernando Olivera (n/d), político peruano.
 Héctor Olivera (n/d), director y guionista de cine argentino.
 Leonardo Olivera (1793-1863), militar uruguayo.
 Lucho Olivera (n/d), historietista argentino.
 Nicolás Olivera (1978-), futbolista uruguayo.
 Nicolás Olivera (n/d), político uruguayo.
 Sebastián Olivera (n/d), militar argentino.
 Walter Olivera (n/d), futbolista uruguayo.

Personajes de ficción 
 Abigaíl Olivera (n/d), personaje de KND: Los chicos del barrio.
 Cree Olivera (n/d), personaje de KND: Los chicos del barrio.

Nombre 

 Olivera Lakić, periodista investigadora montenegrina.

Botánica 
 Nombre común del olivo (Olea europaea).

Historia 
 Batalla de Olivera, combate entre las fuerzas leales al presidente Nicolás Avellaneda y las de la Provincia de Buenos Aires, al mando del gobernador Carlos Tejedor, en un sitio cercano a la actual localidad homónima.

Teatro 
 La Olivera, corral de comedias en Valencia (España), siglos XVII y XVIII.

Desambiguaciones de términos similares o relacionados 
 Juan Olivera 
 Rubén Olivera 
 Oliveira 
 Olivero